Daus steht für:
 Daus (Spielkarte), höchste Karte im deutschen Kartenspiel
 in der Redewendung Ei der Daus! möglicherweise ein Dämon, siehe Liste deutscher Redewendungen #D
 Daus, okzitanischer Name von Daux, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Haus Daus, Gebäude in Wittlich, Rheinland-Pfalz

Daus ist der Familienname folgender Personen:
 Avraham Daus (1902–1974), israelischer Komponist
 Avraham Daus (* 1929), israelischer Komponist, siehe Ram Da-Oz
 Bodo Daus (* 1957), deutscher Fußballspieler
 David Daus (* 1975), deutscher Tischtennisspieler
 Ilse Daus (1911–2000), israelische Buchillustratorin
 Joshard Daus (1947–2021), deutscher Chorleiter
 Ronald Daus (* 1943), deutscher Literaturwissenschaftler, Metropolenforscher und Hochschullehrer
 Ursula Daus (* 1953), deutsche Soziologin und Architekturkritikerin

DAUs steht für:
 Daily Active Users, Zahl der aktiven Benutzer einer Software, App oder Website an einem Tag

Siehe auch:

 Taus